

Communes 
Ce sont des paroisses initialement sous le patronage de saint Pierre :

Dompierre, commune de l'Oise
Dompierre, commune de l'Orne
Dompierre, commune des Vosges

Nom composé
Dompierre-aux-Bois, commune de la Meuse
Dompierre-Becquincourt, commune de la Somme
Dompierre-en-Morvan, commune de la Côte-d'Or
Dompierre-les-Églises, commune de la Haute-Vienne
Dompierre-les-Ormes, commune de Saône-et-Loire
Dompierre-les-Tilleuls, commune du Doubs
Dompierre-sous-Sanvignes, commune de Saône-et-Loire
Dompierre-sur-Authie, commune de la Somme
Dompierre-sur-Besbre, commune de l'Allier
Dompierre-sur-Chalaronne, commune de l'Ain
Dompierre-sur-Charente, commune de la Charente-Maritime
Dompierre-sur-Helpe, commune du Nord
Dompierre-sur-Mer, commune de la Charente-Maritime
Dompierre-sur-Mont, commune du Jura
Dompierre-sur-Nièvre, commune de la Nièvre
Dompierre-sur-Veyle, commune de l'Ain
Dompierre-sur-Yon, commune de la Vendée

Anciennes communes 
Dompierre, ancienne commune de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Allamont
Dompierre-du-Chemin, ancienne commune d'Ille-et-Vilaine, aujourd'hui une commune déléguée de la commune nouvelle de Luitré-Dompierre.
Dompierre-sur-Héry, ancienne commune de la Nièvre, aujourd'hui une commune déléguée de la commune nouvelle de Beaulieu.



Commune 
Dompierre, commune du canton de Vaud

Ancienne commune 
 Dompierre, ancienne commune du canton de Fribourg, fusionnée dans la commune de Belmont-Broye

Personnes 

François Dompierre, compositeur canadien du Québec
Dompierre (album) album homonyme du précédent
Madame Dompierre de Fontaine, peintre française
Stéphane Dompierre, écrivain canadien du Québec

Orthographe voisine 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France